Augsberg steht für:
 Augsberg (Illschwang), Ortsteil der Gemeinde Illschwang, Landkreis Amberg-Sulzbach, Oberpfalz, Bayern
 Austberg, auch Augsberg genannte Erhebung im Harzvorland bei Benzingerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

Augsberg ist der Familienname folgender Personen:
 Ino Augsberg (* 1976), deutscher Rechtsphilosoph
 Steffen Augsberg (* 1976) deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Augsberger